

Persone 
 Giuseppe Speciale – politico italiano
 Pietro Speciale – schermidore italiano

Sport 
 Speciale – tipo di automobile fuoriserie
 Special – tipo di motocicletta fuoriserie

Altro 
 Speciale – singolo di Gianluca Grignani del 2000
 Speciale – singolo di Alex Britti del 2017
 Speciale – episodio della prima stagione di Lost

Pagine correlate 
 Niccolò Speciale
 Roberto Speciale